Курагино:

 Курагино — деревня в Тульской области.
 Курагино — посёлок городского типа в Красноярском крае.
 Курагино — железнодорожная станция Красноярской железной дороги.